Classement par ordre alphabétique du prénom
 Audra Lea Keener, actrice américaine ;
 Catherine Keener (1960-), actrice américaine ;
 Hazel Keener (1904-1979), actrice américaine.